Ма́лая Глу́ша:

Литература 
 «Малая Глуша» — социально-фантастический роман Марии Галиной.

Населённые пункты 
 Малая Глуша — село на Украине, Любешовский район, Волынская область.

См. также 
 Малая Глушица